Ел Тамаулипеко има више значења:

 Ел Тамаулипеко (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тамаулипеко, Рамиро де ла Гарза (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику